Palomera peut faire référence à : 
Palomera, municipalité espagnole de la province de Cuenca.
Esther Palomera (née en 1968), journaliste espagnole.
Fábula de la Bella Palomera, film brésilien de Ruy Guerra, sorti en 1988.